Wilkes County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Wilkes County (Georgia)
 Wilkes County (North Carolina)